Sumter County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Sumter County (Alabama) – okres státu Alabama
 Sumter County (Florida) – okres státu Florida
 Sumter County (Georgie) – okres státu Georgie
 Sumter County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína